Die Dota Major Championships ist eine von der Valve Corporation finanzierte Turnierreihe in der E-Sport-Disziplin Dota 2. Sie besteht pro Saison aus je einem Major-Turnier im Herbst, Winter bzw. Frühling und dem finalen Turnier The International.

Das Konzept der Turnierreihe wurde im April 2015 vorgestellt und startete im November 2015 mit dem Frankfurt Major.

Dota Major Championships 2015/16

Herbst: Frankfurt Major 
Das erste Herbstmajor fand vom 13. bis zum 21. November 2015 in der Festhalle in Frankfurt am Main statt. Es wurden insgesamt 3 Millionen US-Dollar an die Teilnehmer ausgeschüttet. Das Turnier konnte vom Team OG im Finale gegen Team Secret gewonnen werden.

Winter: Shanghai Major 

Das Wintermajor wurde vom 25. Februar bis zum 6. März 2016 in der Mercedes-Benz Arena in Shanghai ausgetragen. Als Sieger des Turniers ging Team Secret hervor.

Frühjahr: Manila Major 

Das Frühjahrsmajor fand vom 3. bis zum 12. Juni 2016 in Manila statt. Team OG ging als Sieger des Turniers hervor.

Weblinks 

 Offizielle Webseite zu den Dota Major Championships
 Übersicht zu den Dota Major Championships auf Liquipedia (englisch)

Einzelnachweise 

E-Sport-Wettbewerb